La Coupe de la Fédération de Malaisie (FA Cup Malaysia) est une compétition nationale de football organisée par la Fédération de Malaisie. Elle est disputée par les clubs professionnels du pays sous forme de matchs à élimination directe.

La compétition est créée en 1990, durant l'époque de la Semi-Pro League malaisienne. Le vainqueur se qualifie pour la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe puis pour la Coupe de l'AFC, lorsque cette dernière est mise en place par la Confédération asiatique de football.

Le club le plus titré est Selangor FA avec cinq succès (plus deux finales perdues).

Histoire

Palmarès

Références et liens externes 
  Liste des vainqueurs sur le site RSSSF
  Site officiel de la compétition

Compétition de football en Malaisie